Le MBA Institute (Groupe INSEEC), anciennement Institut de Management International de Paris, est une école de commerce post baccalauréat franco-américaine basée à Paris.

Présentation 
Créée en 1982 par le groupe de classes préparatoires IPESUP, l'IMIP-MBA Institute a pour principal objectif d'orienter ses étudiants vers les meilleurs programmes MBA américains et européens. 

L'admission se fait par l'intermédiaire du concours PASS.

Pour intégrer un programme MBA, plusieurs années d'expérience professionnelle doivent être accomplies une fois les quatre années terminées au sein de l'IMIP MBA Institute. Par la suite, le MBA Institute propose un coaching personnalisé à chacun de ses anciens élèves pour préparer le dossier d'admission.

Scolarité 
Le cursus s'effectue en 4 ou 5 ans, la dernière année étant optionnelle.  Les deux premières années sont des cours généraux qui suivent le programme des business schools américaines.

Les 2 dernières années sont des années de spécialisation :
 en troisième année, chaque étudiant peut choisir les cours qu'il suivra durant son programme d'échange à l'étranger ;
 en quatrième année, une spécialisation doit être choisie parmi la finance, le marketing ou la chaîne logistique.

Lors de la  d'étude, deux options sont envisageables : 
 un semestre en université étrangère (selon les partenariats, les principaux aux États-Unis sont Université Emory, Université Tulane, Université de Floride, ITESM, Université d'État de San Francisco, ou encore en Europe à Madrid, Salamanque, Rome, au Danemark ou en Suède) ;
 un semestre de stage (minimum 5 mois) à effectuer à l'étranger.

Durant les 4 ans d'études, les étudiants bénéficient d'une formation au GMAT (qu'ils passent en ) et au TOEFL (qu'ils passent en ).

En tout, les étudiants effectuent en moyenne 18 à 24 semaines de stage pendant leur scolarité, puis la quatrième année se termine par un stage de fin d'étude qui dure 5 à 6 mois.

La répartition se fait de la manière suivante:
 6 semaines minimum en  entre mai et août 
 6 semaines en novembre-Décembre puis 6 semaines entre juin et août en  
 6 semaines minimum de stage pour les étudiants revenant de study abroad entre mai et août (ou 9 mois maximum de stages pour les étudiants en Work Abroad)
 5 à 6 mois de stage de fin d'étude en  

Le MBA Institute délivre un B.B.A (Bachelor of Business Administration). C'est un titre homologué niveau II (procédure de renouvellement en cours).

Moyens pédagogiques 
 Professeurs permanents : 15 
 Enseignants : 51 
 Poste informatiques à disposition : 40

Quelques chiffres 
 Diplômés depuis la création :  
 Diplômés en 2006 : 67 
 Étudiants en 2006/2007: 317 
 Superficie de locaux : 3100 m² + accès à l’extension de 1500 m² 
 15 associations

Voir aussi 
 INSEEC U.

Liens externes 

 Site du MBA Institute - École de Commerce Franco-Américaine
 Stop Motion MBA Institute 2010 Stop motion promotionnel

Institut de management international de Paris
Organisme fondé en 1982